Униря () — коммуна в составе жудеца Алба (Румыния).

Состав 
В состав коммуны входят следующие населённые пункты (данные о населении за 2002 год)::

 Униря () — 3913 жителей — административный центр коммуны

 Мехечень () — 383  жителей
 Сиугуду-де-Жос () — 377  жителя
 Думбрава () — 363  жителя
 Инок () — 273  жителя
 Сиугуду-де-Сус () — 197  жителя

География 
Коммуна расположена в 282 км к юго-западу от Бухареста, 40 км северо-восточнее Алба-Юлии, 44 км к югу от Клуж-Напока.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в коммуне проживали 5506 человек.

Национальный состав населения коммуны:

Родным языком назвали:

Состав населения коммуны по вероисповеданию:

Ссылки 

 Данные про коммуну Униря на сайте Ghidul Primăriilor

Примечания 

Коммуны Албы